

Astronomia
 3890 Bunin – asteroide della fascia principale
 Cratere Bunin – cratere sulla superficie di Mercurio

Persone
 Ivan Alekseevič Bunin – scrittore e poeta russo
 Revol Samojlovič Bunin – compositore russo
 Stanislav Bunin – pianista russo